Isle – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Haute-Vienne
 Isle – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs
 Isle – rzeka we Francji